Intermezzo puede referirse a los siguientes conceptos:

 Intermezzo, una composición musical que se coloca entre otras dos mayores.
 Intermezzo (1924), ópera de Richard Strauss.
 Intermezzo (1909), pieza para piano de Manuel Maria Ponce.
 Intermezzo (1933), pieza de teatro de Jean Giraudoux, con música incidental de Francis Poulenc.
 Intermezzo (1936), película sueca actúan Ingrid Bergman y Gösta Ekman.
 Intermezzo (1939), película estadounidense, remake de la película de 1936 - actúan Ingrid Bergman y Leslie Howard.
 InterMezzo, sistema de archivado para Linux.